«Children of the Grave» () — песня рок-группы Black Sabbath с альбома Master of Reality. Записана в 1971 году в студии  (Лос-Анджелес), где группа ранее записывала песни для трёх альбомов. «Children of the Grave» продолжает антивоенную тему, начатую в песнях «War Pigs» и «Electric Funeral» с альбома «Paranoid». Оззи Осборн часто исполнял песню во время своих сольных концертов. Сингл выпущен в том же году лейблами Vertigo Records в Великобритании и Warner Bros. Records в США.

Песня была включена в саундтрек игр Guitar Hero: Warriors of Rock и Brütal Legend. В специальное издание альбома Master of Reality вошли инструментальная версия песни и версия с альтернативной лирикой.

Оценки критиков 
Критик ресурса Allmusic Стивен назвал рифф «Children of the Grave» лучшим с альбома, наряду с риффом «Sweet Leaf». Лестер Бэнгс в статье для Rolling Stone отметил, что песня хороша для тех, кто предпочитает «светскую» сторону Black Sabbath. Майк Стагно в обзоре Master of Reality отозвался о композиции положительно, отметив, что выбрав средний ритм, участники группы используют множество приёмов, свойственных раннему хэви-металу. По его мнению, песня получила что-то хорошее от каждого из членов группы.

Сингл Оззи Осборна 
Оззи Осборн выпустил песню как сингл (сторона Б) к альбому Speak of the Devil.

Кавер-версии 
 Кавер-версия хэви-метал-группы White Zombie вошла в трибьют-альбом Black Sabbath Nativity in Black. В том же году состоялся релиз сингла (лейбл Columbia);
 Хардкор-панк-группа The Fartz включила свою кавер-версию в альбом Because This Fuckin' World Still Stinks (1998);
 Металкор-группа Earth Crisis, альбом Last of the Sane (2001);
 Канадская рок-группа  записала кавер-версию композиции для своего альбома End Of An Era (2008);
 Группа Racer X, альбом Technical Difficulties (2000);
 Группа Grave Digger, альбом Middleage Trilogy (2006);
 Шведская группа Amon Amarth, играющая в жанре мелодичный дэт-метал, выпустила в 2010 году свою версию для сборника Metal Hammer’s Black Sabbath tribute CD.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Песни Black Sabbath
Песни, написанные Оззи Осборном
Песни, написанные Гизером Батлером
Синглы Black Sabbath
Песни, написанные Тони Айомми
Песни, написанные Биллом Уордом
Синглы Оззи Осборна
Протестные песни